Сан Фелипе Теотлалсинго има више значења:

 Општина Сан Фелипе Теотлалсинго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Фелипе Теотлалсинго (Сан Фелипе Теотлалсинго, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику